En Pologne, Kochanów peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Kochanów, village du powiat de Skierniewice,
 Kochanów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.

dans la voïvodie de Mazovie
 Kochanów, village du powiat de Lipsko,
 Kochanów, village du powiat de Przysucha.

 dans d'autres voïvodies
 Kochanów, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Kochanów, village de la voïvodie de Lublin,
 Kochanów, village de la voïvodie de Petite-Pologne.